Esistono più comuni francesi con questo nome

Batilly – Meurthe e Mosella
Batilly – Orne